Lie ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Brun-Lie (* 1991), norwegische Skilangläuferin und Kanusportlerin 
 Alf Lie (1887–1969), norwegischer Turner
 Anders Danielsen Lie (* 1979), norwegischer Schauspieler und Musiker
 Arnaud De Lie (* 2002), belgischer Radrennfahrer
 Aylar Lie (* 1984), norwegisches Model, Schauspielerin, Sängerin und Pornodarstellerin
 Birger Lie (1891–1970), norwegischer Sportschütze
 Celine Brun-Lie (* 1988), norwegische Skilangläuferin
 Eddy Lie (* 1946), niederländischer Dichter und Maler
 Haakon Lie (1905–2009), norwegischer Politiker
 Håkon Wium Lie (* 1965), norwegischer Informatiker und Manager
 Harald Lie (1902–1942), norwegischer Komponist
 Harry G. H. Lie (* 1929), deutscher Architekt
 Håvard Lie (* 1975), norwegischer Skispringer
 Ingo Lie (* 1952), deutscher Maler, Objekt- und Multimediakünstler
 Ivanna Lie (* 1960), indonesische Badmintonspielerin
 Johan Herman Lie Vogt (1858–1932), norwegischer Geologe, Mineraloge und Petrologe
 Jonas Lie (1833–1908), norwegischer Dichter
 Jonas Lie (Politiker) (1899–1945), norwegischer Politiker und SS-Angehöriger
 Kajsa Vickhoff Lie (* 1998), norwegische Skirennläuferin
 Kathy Lie (* 1964), norwegische Politikerin
 Kjetil Lie (* 1980), norwegischer Schachspieler
 Lars Gunnar Lie (* 1938), norwegischer Politiker
 Lingga Lie (* 1986), indonesischer Badmintonspieler
 Lotte Lie (* 1995), norwegisch-belgische Biathletin
 Morten Lie (* 1985), dänischer Eishockeyspieler
 Rolf Lie (1889–1959), norwegischer Turner
 Romie Lie (* 1954), Schweizer Schriftstellerin
 Sigve Lie (1906–1958), norwegischer Segler
 Sophus Lie (1842–1899), norwegischer Mathematiker
 Synnøve Lie (1908–1980), norwegische Eisschnellläuferin 
 Thekla Brun-Lie (* 1992), norwegische Biathletin
 Trygve Lie (1896–1968), norwegischer Politiker und Diplomat

Lie ist der Name von:
 Lie (Zhou-König) (?–369 v. Chr.), König der chinesischen Zhou-Dynastie

Lié oder Lie steht für:
 Lié, Fluss in der Region Bretagne, Frankreich
 Lie-Winkel, Winkel beim Golfschläger
 Hefebrand (französisch)
 The Lie, amerikanisch-kanadischer Film aus dem Jahr 2018

LIE steht für:
 Liechtenstein, ISO-3166- und olympisches Länderkürzel
 Flugplatz Libenge (IATA-Code), Flugplatz von Libenge, Sud-Ubangi, Demokratische Republik Kongo
 Al-Dawood Air (ICAO-Code), nigerianische Frachtfluggesellschaft

lie steht für:
 Likila (ISO-639-3-Code), Distriktvarietät von Ngiri, Bantusprache

Siehe auch:
 Lie-Ableitung, Ableitung eines Vektorfeldes oder eines Tensorfeldes
 Lie-Algebra, algebraische Struktur
 Lie-Gruppe, mathematische Struktur
 Lie-Klammer, Objekt aus der Mathematik
 Lie-Kliff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Lie’sche Sätze zum Zusammenhang zwischen Lie-Gruppen und Lie-Algebren
 Saint Lié
 Li

Abkürzung